Ангра́н () — французская фамилия. Известные носители:

 Ангран, Леонс (1808—1886) — французский дипломат и художник.
 Ангран, Шарль (1854—1926) — французский художник-постимпрессионист и неоимпрессионист.